Йозеф Юневич (Józef Juniewicz; 1895—1939) — майор кавалерії Війська Польського.
 Текля Юневич (* 1906) — польська супердовгожителька, найстаріша повністю верифікована людина в історії Польщі.
 Алексєєва-Юневич Марія Павлівна (1848—1922) — радянська (українська) оперна та камерна співачка (сопрано), педагог, солістка Київської опери, Великого театру.

Див. також 
 Юневіче
Польські прізвища